Jazda po muldach kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 – jedna z konkurencji narciarstwa dowolnego rozegrana w ramach igrzysk olimpijskich w Lillehammer.

Po raz drugi kobiety rywalizowały o medale igrzysk olimpijskich w jeździe po muldach. Złoty medal w Lillehammer zdobyła brązowa medalistka z Albertville – Norweżka Stine Lise Hattestad. Srebro wywalczyła Amerykanka Elizabeth McIntyre, a brązowy medal trafił do wicemistrzyni olimpijskiej z poprzednich igrzysk – Rosjanki Jelizawiety Kożewnikowej. Obrończyni tytułu mistrzyni olimpijskiej, Amerykanka Donna Weinbrecht ukończyła zawody w Lillehammer na siódmym miejscu.

Wyniki

Kwalifikacje 
Rundę kwalifikacyjną przeprowadzono 15 lutego 1994 na Kanthaugen Freestyleanlegg w Lillehammer. Do rundy finałowej awansowało 16 najlepszych zawodniczek.

Finał 
Rundę finałową przeprowadzono 16 lutego 1994.

Przypisy 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994